Чекин — русская фамилия. Известные носители:

 Чекин, Борис Сергеевич (1922—2009) — Герой Советского Союза.
 Чекин, Игорь Вячеславович (1908-1970) — советский киносценарист, писатель-коммунист и общественный деятель.
 Чекин, Никифор — геодезист и русский полярный исследователь Великой Северной экспедиции XVIII века.
 Чекин, Павел Иванович (1906—1958) — советский оперный певец (тенор), заслуженный артист РСФСР.
 Чекин, Святослав Игоревич (1947—1991) — режиссёр кино и телевидения, композитор.
 Чекин, Фёдор Гаврилович (?—1741) — генерал-поручик армии, один из второстепенных деятелей эпохи Петра Великого и последующих царствований.

См. также 
  — процесс оформления людьми своего прибытия в отель, аэропорт, на какое-то событие и пр.
 Чек-ин — создание новой версии документа в системе управления версиями.